Бранево:

 Бранево — город в Польше, входит в Варминско-Мазурское воеводство, Браневский повят.
 Бранево — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Браневский повят, Варминско-Мазурское воеводство.
 Бранево — товарно-пассажирская станция в городе Бранево, в Варминско-Мазурском воеводстве Польши.
 Бранево — село в Республике Сербской в составе БиГ.